De Bundesliga 1972/73 was het tiende seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 64e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor het tweede jaar op rij het landskampioenschap. Het was de derde de titel in de Bundesliga voor de club en na het kampioenschap in 1932 de vierde landstitel.

Eindstand 

 Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1973/74
 Bekerwinnaar Borussia Mönchengladbach plaatste zich voor de Europacup II 1973/74
 De nummer 2 en bekerfinalist, 1.FC Köln, en de nummers 3,4 en 6 van de competitie, Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV en VfB Stuttgart, namen deel in de UEFA Cup 1973/74
 Eintracht Braunschweig en Rot-Weiß Oberhausen degradeerden naar de Regionalliga
 SC Fortuna Köln (Groep 1) en Rot-Weiss Essen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1972/73